Fabriciana cleodaxa är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1785. Fabriciana cleodaxa ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
cleodaxa